Lyman heißen folgende geographische Objekte (die ukrainischen Лиман):

 Rajon Lyman – mehrere Verwaltungseinheiten

Städte, Gemeinden:
 Lyman (früher Krasnyj Lyman), Stadt im Rajon Lyman, Oblast Donezk, Ukraine
 Lyman (Smijiw), Landratsgemeinde (und Dorf) im Rajon Smijiw, Oblast Charkiw, Ukraine
 Lyman (Bilhorod-Dnistrowskyj), Landgemeinde (und Dorf) im Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine

Weitere Orte:
 Lyman (Losowa), Dorf im Rajon Losowa, Oblast Charkiw, Ukraine
 Lyman (Wowtschansk), Dorf im Rajon Wowtschansk, Oblast Charkiw, Ukraine
 Lyman (Pokrowsk), Dorf im Rajon Pokrowsk, Oblast Donezk, Ukraine
 Lyman (Slowjanoserbsk), Dorf im Rajon Slowjanoserbsk, Oblast Luhansk, Ukraine
 Lyman (Starobilsk), Dorf im Rajon Starobilsk, Oblast Luhansk, Ukraine
 Lyman (Bilhorod-Dnistrowskyj, Dywisija), Dorf in der Landratsgemeinde Dywisija, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, Oblast Odessa, Ukraine

 Lyman (Idaho), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lyman (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lyman (Maine), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lyman (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lyman (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lyman (Nebraska), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lyman (New Hampshire), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lyman (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lyman (Oklahoma), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lyman (South Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lyman (South Dakota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lyman (Utah), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lyman (Washington), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lyman (Wyoming), Ort in den Vereinigten Staaten

sowie:
 Lyman (See), See in der Oblast Charkiw, Ukraine
 Lyman (Mondkrater)

Lyman ist der Familienname folgender Personen:
 Abe Lyman (1897–1957), US-amerikanischer Schlagzeuger, Komponist und Bandleader
 Alfrances Lyman (* 1936), US-amerikanische Sprinterin
 Arthur Lyman (1932–2002), US-amerikanischer Vibraphonist und Bandleader
 Benjamin Smith Lyman (1835–1920), US-amerikanischer Geologe
 Charles Lyman (1888–1981), US-amerikanischer Brigadegeneral
 Greg Lyman (* 1950), US-amerikanischer Eisschnellläufer
 Jeffrey Lyman, US-amerikanischer Fagottist und Musikpädagoge
 Job Lyman	(1781–1870), US-amerikanischer Anwalt und Politiker
 Joseph Lyman (1840–1890), US-amerikanischer Politiker
 Joseph S. Lyman (1785–1821), US-amerikanischer Politiker
 Kaiwi Lyman (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Kevin Lyman (* 1961), US-amerikanischer Manager
 Peter Lyman (1940–2007), US-amerikanischer Informationswissenschaftler
 R. Lee Lyman (Richard Lee Lyman; * 1951), US-amerikanischer Archäozoologe

 Samuel Lyman (1749–1802), US-amerikanischer Politiker

Lyman, Weiteres:
 Lyman (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Lyman & Burnham, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Lymann
 Liman (Begriffsklärung)
 Lymanske
 Lyman-Serie, Folge von Spektrallinien des Wasserstoffatoms
 Lyman-Alpha-Wald, Ansammlungen scharfer Absorptionslinien im Spektrum von Quasaren